Federweiche steht für:

 eine Rückfallweiche, siehe Weiche (Bahn) #Rückfallweiche
 eine Schleppweiche, siehe Weiche (Bahn) #Schleppweiche